Die Mond’Arverne Communauté ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in Département Puy-de-Dôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 1. Dezember 2016 gegründet und umfasst 27 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2020). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Gemeinde Veyre-Monton.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen  
 Allier Comté Communauté,
 Gergovie Val d’Allier Communauté und
 Communauté de communes des Cheires,
von der jedoch die Gemeinde Le Vernet-Sainte-Marguerite zur Communauté de communes du Massif du Sancy übertrat.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2020 verließ die Gemeinde Saulzet-le-Froid den Gemeindeverband und schloss sich der Communauté de communes Dômes Sancy Artense an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

MondArverne Communaute
Gegründet 2016